Der Kanton Vailly-sur-Aisne war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Soissons, im Département Aisne und in der Region Picardie; sein Hauptort war Vailly-sur-Aisne. Die landesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten zum März 2015 seine Auflösung.

Geografie 
Der Kanton Vailly-sur-Aisne war 162,30 km² groß und hatte 10.170 Einwohner (Stand: 2012).

Gemeinden

Einwohner 

Vaillysuraisne
Aufgelöst 2015